Команды с Украины выступали в 1 зоне. В рамках турнира определялся чемпион Украинской ССР, которым стал ивано-франковский «Спартак», который попал в стыковые матчи за третью путёвку в первую лигу. В первенстве было сыграно 552 матча, в которых было забито 1086 голов (в среднем 1,96 за игру). Обладателем «Рубинового кубка», приза учреждённого газетой «Молодь України» для самой результативной команды, стала ужгородская «Говерла». В сентябре, уже по ходу сезона, команда «Маяк» (Харьков) была снята с турнира.

Турнирная таблица 

 1 Команда «Строитель» (Тернополь) до мая выступала под названием «Авангард»

Матчи

Лучшие бомбардиры

См. также 
 Кубок Украинской ССР по футболу 1972

Источники 
 В. В. Гнатюк «20 чемпионатов второй лиги 1971—1990». — Днепропетровск: «Редотдел облполиграфиздата», 1990. — 99 с.
 Е. М. Лазарев «Футбол-73». — Киев: «Здоровье», 1973. — 96 с.

Примечания

Ссылки 
 1972. Вторая лига. 1 зона
 На wildstat.ru

Чемпионаты СССР в 1972 году